( 1957) — білоруський науковець-економіст.
 Хмельницький Володимир Ілліч — український і радянський кінорежисер, сценарист.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок